Ballastplaat (Lauwersmeer), een voormalige zandplaat in het Lauwersmeer
Ballastplaat, een zandplaat tussen Texel en Vlieland die onderdeel uitmaakt van de Hengst
 Ballastplaat (Griend), een zandplaat ten zuiden van het eiland Griend, ook Kimster genoemd
 Ballastplaat (Westerschelde), een zandplaat bij de haven van Antwerpen